Alan G. Wiley (Burntwood, 27 mei 1960) is een voormalig voetbalscheidsrechter uit Engeland. Hij leidde in totaal 278 duels in de Premier League, waarin hij 830 gele kaarten en 16 directe rode kaarten uitdeelde. Wiley maakte zijn debuut in de hoogste Engelse divisie op 11 augustus 1999, toen hij de wedstrijd Southampton–Leeds United (0–3) onder zijn hoede had en maar liefst negen gele kaarten uitdeelde. Hij leidde ook de finale van de strijd om de FA Cup 2006 tussen Liverpool en West Ham United.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Engels voetbalscheidsrechter